Iipumbu ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Iipumbu, namibischer traditioneller Führer
 Lucia Iipumbu (* 1975), namibische Politikerin der SWAPO